Alternativa Galega puede referirse a:

 Alternativa Galega, partido político español de ámbito gallego fundado en 1993.
 Alternativa Galega de Esquerda, coalición política española de ámbito gallego formada en 2012.